

Animali 
 Topolino delle risaie – roditore muride di piccole dimensioni; si tratta dell'unica specie vivente del genere Micromys
 Topolino imberbe – roditore di piccole dimensioni, simplicidentato miomorfo e tipico d'Etiopia; unica specie del genere Muriculus
 Un piccolo topo

Automobilismo 
 La 500 "Topolino" – automobile della FIAT

Cinema e televisione 
 Topolino – serie animata creata da Disney Television Animation nel 2013, distribuita in DVD come I corti di Topolino

Editoria 
 Topolino – nome di due diverse testate a fumetti pubblicate in Italia
 Topolino – periodico a fumetti italiano pubblicato da Casa Editrice Nerbini dal 1932 e da Arnoldo Mondadori Editore dal 1935 al 1949
 Topolino – periodico a fumetti italiano pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore dal 1949, da The Walt Disney Company Italia dal 1988 e da Panini Comics dal 2013

Musica 
 Topolino – brano della Premiata Forneria Marconi inserito nell'album Suonare suonare del 1980
 Topolino Radio Orquesta – gruppo musicale spagnolo

Personaggi immaginari 
 Topolino – personaggio ideato da Walt Disney
 Topolino – personaggio ideato dallo spagnolo Alfons Figueras

Persone 
 Topolino – pseudonimo con cui è noto il pittore e disegnatore francese Marc Combas

Sport 
 Trofeo Topolino – nome di numerose gare sportive sponsorizzate da Disney Italia

Pagine correlate 
 Mickey Mouse (disambigua)